La Copa de los Países Bajos fue la edición 96 del torneo. Se inició el 27 de agosto de 2013 y concluyó el 20 de abril del siguiente año. La final se jugó en el De Kuip.
El campeón fue el PEC Zwolle, que venció en la final al Ajax Ámsterdam por 5-1 en el Stadion Feijenoord, en lo que se trató de su primer título. La victoria en la final le dio un cupo a la UEFA Europa League 2014-15 desde la ronda de play-offs.

Sistema de juego 
El sistema de juego es el mismo de las cinco ediciones anteriores. Participan los 18 equipos de la Eredivisie, más los 17 de la Eerste divisie, añadiéndose 12 equipos de la Topklasse.

Fase final 

 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de la KNVB Beker 

Copa de los Países Bajos
Fútbol en 2013
Fútbol en 2014
Deporte en los Países Bajos en 2013
Deporte en los Países Bajos en 2014